Het judotoernooi in de klasse tot 48 kilogram voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op zaterdag 24 juli 2021. Regerend olympisch kampioen was de Argentijnse Paula Pareto; zij eindigde als zevende.

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Externe links
Draw

Vrouwen 048